James Venable ist der Name folgender Personen:

* James Venable (Ku-Klux-Klan-Mitglied) (1901–1993), US-amerikanischer Imperial Wizard des Ku-Klux-Klan
 James L. Venable (* 1967), US-amerikanischer Filmkomponist